

Astronomia
 22740 Rayleigh – asteroide della fascia principale
 Rayleigh – cratere lunare
 Rayleigh – cratere di Marte

Geografia
Regno Unito
 Rayleigh – città dell'Essex (Inghilterra)

Personaggi fittizi
 Silvers Rayleigh – personaggio di One Piece

Persone
 John William Strutt Rayleigh – fisico britannico
 Robert John Strutt Rayleigh – fisico britannico, figlio del precedente